Большое Покровское — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области). Входит в состав поселения Марушкинское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 102 человека (42 мужчины и 60 женщин); преобладающая национальность — русские (96 %). По данным на 2005 год, в деревне проживало 55 человек.

География 
Деревня Большое Покровское находится примерно в 9 км к юго-западу от центра города Московский. В километре к северу от деревни проходит Киевское шоссе. У южной границы деревни протекает река Незнайка. Ближайший населённый пункт — деревня Акиньшино. В деревне 5 улиц — Дорожная, Заречная, Лесная, Молодёжная, Октябрьская и 1 переулок — Полевой, приписано садоводческое товарищество.

История 
До середины XVIII века село Большое Покровское принадлежало Спасо-Андроникову монастырю. В селе находилась деревянная Покрова церковь. В 1847 году была построена каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сохранившаяся до наших дней.

В середине XIX века село Покровское относилось к 1-му стану Звенигородского уезда Московской губернии, в селе была православная церковь, 36 дворов, крестьян 77 душ мужского пола и 113 душ женского.

В «Списке населённых мест» 1862 года — казённое село 1-го стана Звенигородского уезда по левую сторону Ново-Калужского тракта из Москвы на село Нара Верейского уезда, в 30 верстах от уездного города и 16 верстах от становой квартиры, при речке Незнани, с 34 дворами и 184 жителями (70 мужчин, 114 женщин).

По данным на 1899 год — село Перхушковской волости Звенигородского уезда с 147 жителями.

В 1913 году — 36 дворов и церковно-приходская школа.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Покровского сельсовета Перхушковской волости Звенигородского уезда в 10,7 км от Можайского шоссе и 9,6 км от станции Внуково Киево-Воронежской железной дороги, проживало 199 жителей (88 мужчин, 111 женщин), насчитывалось 41 хозяйство, из которых 40 крестьянских, имелась школа 1-й ступени.

1929—1930 гг. — населённый пункт в составе Звенигородского района Московского округа Московской области.

1930—1963, 1965—2012 гг. — в составе Наро-Фоминского района Московской области.

1963—1965 гг. — в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской области.

Достопримечательности 
В деревне находится церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1847 году в русско-византийском стиле. В 1965 году церковь была закрыта. В 1996 году вновь открыта и отреставрирована. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы имеет статус памятника архитектуры местного значения.

В деревне есть памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа
Населённые пункты Звенигородского уезда Московской губернии